Ехидо Зарагоза има више значења:

 Ехидо Зарагоза (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ехидо Зарагоза (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо Зарагоза, Франсиско Р. Мургија (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику